Esta é uma lista de futebolistas do Rio Ave Futebol Clube.

Por temporada

2015-16 
Atualizado em 30 de maio de 2016.

2016-17
guarda-redes: 98 Carlos Alves, 1 Cássio, 71 Rui Vieira
defesa: 3 Aníbal Capela, 13 Bruno Teles, 2 Eliseu Nadjack, 12 Lionn, 46 Marcelo, 	Nélson Monte, 26 Pedrinho, 55 Rafa, 25 Roderick, 16 Tiago André, 14 Vilas Boas
Médios: 10 F. Krovinovic, 31 Gil Dias, 11 Jaime Pinto, 20 João Novais, 17 Kizito, 21	Leandrinho, 6 Pedro Moreira, 22 R. Petrovic, 70	Rúben Ribeiro, 8 Tarantini, 18 Vitó
Avançados: 23 A. Traoré, 9 Gonçalo Paciência, 7 Guedes, 24 Héldon, 19 Ronan, 88 Yazalde 	
Treinador: Luís Castro

2017-18

Rio Ave Futebol Clube